Nappi ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Nappi, italienisch-US-amerikanische theoretische Physikerin
 Laura Nappi (* 1949), italienische Leichtathletin
 Marco Nappi (* 1966), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Michele Nappi (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Piero Nappi (* 1955), italienischer Automobilrennfahrer
 Valentina Nappi (* 1990), italienische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Napi